La famille d’Otreppe de Bouvette  alias Dotreppe est une famille de la noblesse belge originaire du comté de Namur, anoblie en 1738.

Origine 
Pierre Dotreppe, est cité dès 1593 comme mayeur de Mornimont.

Herman d'Otreppe est cité comme mayeur de Morimont en 1640.

L'Annuaire de la noblesse de Belgique (1862) et La Belgique héraldique (1866) donnent une filiation de cette famille à partir de François Dotreppe (1638-1720), échevin de Namur et contrôleur des fortifications de cette ville.

Ses membres ont occupé par la suite différentes fonctions  juridiques, politiques ou militaires au service des Pays-Bas (sous le Saint-Empire), de l’Espagne, de la France (sous l'Empire) et de la Belgique.

Anoblissement 
La famille d'Otreppe de Bouvette fut anoblie par l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche le 6 décembre 1738 en la personne de Théodore Dotreppe qui reçut en même temps une concession d'armoiries «d'argent à trois lions rampans de sable ».

Théodore Dotreppe fut bailli en survivance de Bouvignes, grand bailli d'Entre-Sambre-et-Meuse et seigneur de Bouvette. Il était le fils posthume de Charles-François Dotreppe (1677-1713), capitaine de dragons au service de Charles II, roi d’Espagne, et de Marie-Hyacinthe de Wérimont et le petit-fils de François Dotreppe (1638-1720), qui fut notamment bourgmestre de Namur au .

La famille a fait l'objet d'une reconnaissance de noblesse le 26 avril 1816, à l'époque du Royaume uni des Pays-Bas, ce qui la fit figurer sur la première liste officielle des nobles.

Le titre de baron a été accordé par lettres patentes du 4 octobre 1871 à Adolphe d'Otreppe de Bouvette (1820-1879) et à toute sa descendance du nom.

Armoiries 

Lors de son anoblissement en 1738 Théodore Dotreppe reçut la concession des armes « d'argent à trois lions rampans de sable».

Ces armes étaient autrefois portées dès le XIIe siècle par la maison d'Otreppe et figurent comme telles dans Le miroir des nobles de Hesbaye.

La famille d'Otreppe de Bouvette porte depuis les armes « d'argent à trois lions de sable, armés et lampassés de gueule et couronnés d'or, avec couronne de baron, heaume d'argent, bourrelet et lambrequins d'argent et de sable, et un cimier avec lion issant de l'écu ».

Galerie

Anecdote : le ralliement à Napoléon et les Cent-Jours 

Frédéric d'Otreppe de Bouvette fut acteur d'un épisode symbolique des Cent-Jours, période qui a marqué le retour de Napoléon Ier de l’île d’Elbe en 1815.

Fait très rare, à l'époque, parmi la noblesse des régions belges, les d'Otreppe s’étaient ralliés à Napoléon, alors que l’ensemble des autres familles de cette noblesse était resté résolument attaché à ses souverains "naturels", les Habsbourg. Ce ralliement d'une famille connue du Namurois (ils habitaient alors le château d’Emines) au nouveau régime de Bonaparte était le "signe d'une certaine évolution des esprits", et revêtait une signification politique qui "ne pouvait pas échapper aux autorités françaises installées à Namur et à Bruxelles".

Parmi les fils d’Otreppe, Frédéric, né en 1785 au château d’Emines, s’était engagé au  de ligne dès la formation de celui-ci à Bruxelles en 1803. Il développe rapidement son instruction, devient sergent-major puis sous-lieutenant de l’armée impériale en 1805. Il participe aux campagnes d'Autriche en 1809, Italie en 1812, campagnes de Saxe et de Prusse en 1813, avec la Grande Armée. Blessé à Raab en 1809 puis à Leipzig en 1813, il est fait Officier de la Légion d’Honneur par l’Empereur en personne, sur le champ de la Bataille des Nations, à seulement 28 ans.

En avril 1814, avec la chute de Napoléon, le  de ligne est dissout, et deux de ses bataillons versés dans le  de ligne, dit régiment d’Orléans, qui tient alors garnison à Chambéry. Parmi ses membres, quelques Belges dont le commandant d’Otreppe de Bouvette.

Début mars 1815, il est donc à Chambéry lorsqu'il reçoit chez lui la visite du colonel de La Bédoyère, son chef de corps. On vient d’apprendre le retour de l’Empereur, et ceux qui lui sont restés fidèles s’organisent secrètement. Être repéré signifierait être accusé de haute trahison. Entre tous les officiers du régiment, c'est à Frédéric d’Otreppe que La Bédoyère avait choisi de confier une tâche symbolique mais importante: prendre soin d'une petite caisse au contenu mystérieux.

Le 5 mars, le rappel est battu dans les rues de Chambéry: l'Empereur se rapproche de Grenoble, le  de ligne est désigné pour l’arrêter. Le commandant d'Otreppe prend sa place dans la colonne, en tête de son bataillon. Le 7, il arrive à Grenoble et part à la rencontre de la colonne de Napoléon. C’est alors qu'il sort de la caisse son précieux contenu : l’aigle en bronze doré du , l’ancien régiment belge, qui est présenté à l’Empereur pour signifier le ralliement du régiment. Il avait ainsi, avec La Bédoyère, fait sienne, sans le savoir, la fameuse phrase que Napoléon avait écrit le même jour: « L’aigle volera de clocher en clocher jusqu’aux tours de Notre-Dame. » L’iconographie populaire s’empara de cette fameuse scène, notamment à travers une gravure où l’on voit, représentée de façon romantique, l’aigle caché par Frédéric d’Otreppe présenté à l’Empereur (voir ci-contre).

Le 3 avril, Frédéric d’Otreppe est promu chef de bataillon, mais ne participera pas à la bataille de Waterloo. À la défaite, il sera licencié et mourra au château d’Aineffe en 1868.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 

Annuaire de la noblesse de Belgique, 1862, pages 135-138 : généalogie de la Famille d'Otreppe de Bouvette.
Charles Emmanuel Joseph Poplimont, La Belgique héraldique, 1866 pages 193-195 : généalogie de la Famille d'Otreppe de Bouvette.

Articles connexes 

Liste chronologique de familles belges
Familles contemporaines de la noblesse belge

Famille originaire du comté de Namur
Famille noble belge
Généalogie d'une famille belge actuelle
Baron belge